Teodoro Sampaio se poate referi la:
 Teodoro Sampaio (Bahia), Brazilia
 Teodoro Sampaio (São Paulo), Brazilia
 Teodoro Fernandes Sampaio, (1855-1937), inginer și geograf brazilian